Jawa Barat () ist eine Provinz auf der indonesischen Insel Java. Sie grenzt im Westen an die Stadt Jakarta und an die Provinz Banten, die im Jahr 2000 von Jawa Barat abgetrennt wurde, und im Osten an Jawa Tengah. Sie erstreckt sich zwischen 104°48′ und 108°48′ östl. L. sowie zwischen 5°50′ und 7°50′ s. Br., die Küstenlinie ist 755 km lang. Ende 2021 lebten 48,2 Millionen Einwohner in der Provinz, womit sie die bevölkerungsreichste des Landes ist.

Geschichte 
Im 15. und 16. Jahrhundert wurde die Region islamisiert und war danach eine der frühesten Stellen, wo sich Europäer niederließen. Zunächst gehörte die Provinz zum Sultanat Mataram und wurde nach und nach unter niederländische Kolonialverwaltung gestellt. Die Hauptstadt Bandung gehörte ab 1677 zur niederländischen Kolonie, die entlegeneren Gebiete erst im 19. Jahrhundert. Nach der japanischen Besetzung im Zweiten Weltkrieg wurde Jawa Barat 1949 eine Provinz des nun unabhängigen Indonesiens.

Verwaltungsgliederung 
Jawa Barat besteht aus den folgenden 18 Regierungsbezirken (Kabupaten) sowie den neun Städten (Kota):

Bevölkerung 
Die Bevölkerung der dichtbesiedelten Provinz besteht zum überwiegenden Teil aus Sundanesen, die sich zu etwa 97 % zum Islam bekennen. Die größten Städte sind die Hauptstadt Bandung, Bogor, Depok und Bekasi im Großraum Jakarta sowie die frühere Sultanatshauptstadt Cirebon.

Religion und Familienstand 
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:10em;"
! Religion !! Anteil (%)
|-
| Islam  ||style="text-align:right"| 97,31
|-
| Ev.-Luherisch ||style="text-align:right"| 1,79
|-
| Röm.-Katholisch ||style="text-align:right"| 0,62
|-
| Buddhismus ||style="text-align:right"| 0,20
|-
| Hinduismus ||style="text-align:right"| 0,04
|-
| Konfuzismus ||style="text-align:right"| 0,03
|-
| sonstige ||style="text-align:right"| 0,01
|}

Ergebnisse der Volkszählungen

Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Semester (Halbjahre) 

Fortschreibungsdaten:

Wirtschaft 
Jawa Barat ist die am stärksten industrialisierte Provinz Indonesiens. Sie profitiert dabei von der Nähe zur Hauptstadt Jakarta. Wichtige Wirtschaftszweige sind unter anderem die Erdöl- und Erdgasverarbeitung und die Textilindustrie. Eine wichtige Rolle spielt auch der Fremdenverkehr, insbesondere an den Stränden der Nord- und Südküste. Bogor mit seinem botanischen Garten und Cirebon sind die bekanntesten Sehenswürdigkeiten.

Weblinks 

 Publikationen auf der Statistikseite der Provinz (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Indonesische Provinz
Geographie (Java)